peut faire référence à :

Entreprise 
Frost Giant Studios (2020- ), une entreprise de jeux vidéos

Mythologie et fiction 
Jötunn, un géant de la mythologie nordique.
Frost giants, des êtres de l'univers de Marvel Comics, voir 
Frost giants, des êtres de l'univers de Donjons et Dragons, voir Géant (Donjons et Dragons)
The Frost-Giant's Daughter (?), une histoire de Conan the Barbarian.
Giants of the Frost (2004), une œuvre écrite de Kim Wilkins.

Musique 
 (2005), album de The Dead Science

Voir aussi 
Géant de glace